Ча́плина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Чаплина, Валентина Семёновна (1921—2001) — русская поэтесса, прозаик, драматург.
 Чаплина, Вера Васильевна (1908—1994) — русская детская писательница-анималист, сценарист.
 Русакова (Чаплина), Виктория Дмитриевна (род. 1988) — российская волейболистка, чемпионка Европы.

Топонимы 
 Чаплина — город в Боснии и Герцеговине, центр одноимённой общины.
 Чаплина — боснийская община, расположенная в Герцеговино-Неретвенском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины.